Црвена-Црква () — село в Сербии, в общине Бела-Црква, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 729 жителей (по переписи населения 1991 года — 799 жителей).

Географическое положение 
Црвена-Црква находится к западу от административного центра общины — города Бела-Црква, на автодороге соединяющей Вршац, Зренянин, Нови-Сад и Белград. Есть также автодороги в Врачев-Гай и Чешко-Село.

История 
Впервые населённый пункт упоминается в 1660 году под названием , затем у села за его долгую историю часто менялось название.

В 1912 году по проекту Миливоя Матича из города Нови-Сад в селе выстроена православная церковь Благовещенья в византийском стиле.

Демография 

В селе Црвена-Црква, по переписи 2002 года проживали 572 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,0 лет (38,4 года у мужчин и 39,5 года у женщин). В селе есть 251 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,90.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 Црвена-Црква
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Црвена-Црква на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины